Dobl heißen folgende geographischen Objekte: 

 Dobl, ehemalige Marktgemeinde im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Gemeindeteile in Deutschland:
 Dobl (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Dobl (Au in der Hallertau), Ortsteil der Marktgemeinde Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Dobl (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Dobl (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Dobl (Bayerbach), Ortsteil der Gemeinde Bayerbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Dobl (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Dobl (Höslwang), Ortsteil der Gemeinde Höslwang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Dobl (Neuburg am Inn), Ortsteil der Gemeinde Neuburg am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Dobl (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Dobl (Ortenburg), Ortsteil der Marktgemeinde Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Dobl (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Dobl (Prutting), Ortsteil der Gemeinde Prutting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Dobl (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Dobl (Rott am Inn), Ortsteil der Gemeinde Rott am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Dobl (Rotthalmünster), Ortsteil der Marktgemeinde Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Dobl (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil der Marktgemeinde Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Dobl (Tittling), Ortsteil der Marktgemeinde Tittling, Landkreis Passau, Bayern
 Dobl (Triftern), Ortsteil der Marktgemeinde Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Dobl (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Dobl (Winzer), Ortsteil der Marktgemeinde Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Dobl (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Dobl (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Dobl (Gemeinde Brunnenthal), Ortschaft von Brunnenthal, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Dobl (Gemeinde Diersbach), Ortschaft von Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Dobl (Gemeinde Sankt Johann), Ortschaft von St. Johann am Walde, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Dobl (Gemeinde Senftenbach), Ortschaft von Senftenbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Dobl (Gemeinde Utzenaich), Ortschaft von Utzenaich, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Dobl (Gemeinde Zell), Ortschaft von Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Dobl (Gemeinde Dobl-Zwaring), Ortschaft bzw. Katastralgemeinde von Dobl-Zwaring, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Burgen und Schlösser
 Burgruine Dobl, Gemeinde Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schloss Dobl, Gemeinde Dobl-Zwaring in der Steiermark
 Burg Dobl, Rotthalmünster

Siehe auch:
 Dobel (Begriffsklärung)
 Dopl